Moorestown peut faire référence à:
 Moorestown (New Jersey)
 
 
 , un château en Irlande.